Plusieurs cathédrales ou cocathédrales ont été nommées cathédrale du Christ-Sauveur en référence à Jésus-Christ en sauveur du monde :
 la cathédrale du Christ-Sauveur de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine ;
 la cathédrale du Christ-Sauveur de Chouchi en Haut-Karabagh ;
 la cathédrale du Christ-Sauveur de Johnstown aux États-Unis ;
 la cathédrale du Christ-Sauveur de Kaliningrad en Russie ;
 la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou en Russie ;
 la cocathédrale du Christ-Sauveur de Nova Gorica en Slovénie ;
 la  d’Oural au Kazakhstan ;
 la  d’Oujhorod en Ukraine ;
 la  de Pristina au Kosovo (revendiqué par la Serbie) ;
 la cathédrale du Christ-Sauveur de Taichung à Taïwan (île revendiquée par la Chine).

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Cathédrale dédiée au Christ Sauveur
ChristSauveur